Мария Елена Белло (; род. 18 апреля 1967) — американская актриса. Двукратная номинантка на премию «Золотой глобус».

Ранние годы 
Мария Белло родилась 18 апреля 1967 года в городе Норристауне, округ Монтгомери, Пенсильвания. Отец Джо Белло — итальянец, работал подрядчиком, мать Кэти Белло — полька, работала медсестрой. У Марии есть два родных брата Крис и Джоуи, а также младшая сестра Лиза.

После окончания католической средней школы Мария Белло продолжила обучение в университете Вилланова в пригороде Филадельфии, где изучала политологию, собираясь стать юристом. Но на старших курсах записалась на классы актёрского мастерства. После окончания университета Мария уехала в Нью-Йорк, где поступила в театральное училище и играла в малобюджетных офф-бродвейских постановках, таких как «Убийца во мне», «Городская планировка» и других. Работа в театре приносила очень малый доход, и поэтому Марии приходилось подрабатывать на нескольких работах. В 1995 году Мария переехала в Лос-Анджелес.

Карьера 

В начале своей карьеры Белло снималась в таких сериалах, как «Комиссар полиции», «Строго на юг» и «Человек ниоткуда». Затем она получила роль миссис Смит в сериале «Мистера и миссис Смит», но он был отменен через 8 недель. Белло сыграла роль педиатра Анны Дель Амико в сериале «Скорая помощь».

В фильме Бар «Гадкий койот» она сыграла роль Лил. Белло дважды номинировалась на премию «Золотой глобус» за роли в фильмах «Тормоз» «Оправданная жестокость». Далее последовали роли в фильмах «Жизнь по Джейн Остин», «Нападение на 13-й участок» и «Мумия: Гробница императора драконов».

В 2009 году она снялась в фильме «Жёлтый платочек счастья», который был выпущен в кинотеатрах 26 февраля 2010 года.

В 2010 году Белло снялась в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», а в следующем году ― в сериале «Главный подозреваемый». В 2011 году она стала членом совета директоров CQ Matrix Company. В 2014 году она снялась вместе с Фрэнком Грилло в триллере Джеймса Вана «Последний обряд».

Личная жизнь 
У Белло есть сын Джексон (род. 2001) от продюсера Дэна Макдермотта. В ноябре 2013 года Белло совершила каминг-аут, рассказав об отношениях с продюсером Клэр Манн. Они расстались в 2016 году.

В декабре 2019 года Белло обручилась с шеф-поваром .

Фильмография

Награды и номинации 
Перечислены основные награды и номинации.

 1998 — Награда Гильдии киноактёров в номинации «Лучший актёрский ансамбль в телевизионной драме» за роль Анны Дель Амико в сериале «Скорая помощь».
 2004 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль Натали в фильме «Тормоз»
 2006 — премия Ассоциации кинокритиков Чикаго в категории «Лучшая роль второго плана» за роль Иди Столл в фильме «Оправданная жестокость»
 2006 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драме» за фильм «Оправданная жестокость»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Вилланова
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии «Спутник»
Киноактрисы США